Municipio de Horse Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Horse Creek (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Horse Creek (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.